Hervé Bohnert, né en 1967, est un artiste sculpteur français.

Il vit et travaille à Strasbourg.

Biographie 

Artiste autodidacte, Hervé Bohnert est artisan boulanger.

Son œuvre pluridisciplinaire qui s’inscrit dans l’art brut, interroge inlassablement le thème de la mort.

Parmi ses expositions personnelles, on peut noter en 2017 Cauchemars du Passé, Musée Alsacien, Strasbourg  en 2017 et Der tanzende Tod und andere Turbulenzen, Fischer Kunsthandel & Edition, Berlin (DE);  La route des icônes en 2016  (Le temps passe, les souvenirs restent, Eglise de Graufthal); Petit Cabinet du Pont de Pierre, Strasbourg en 2015,  Galerie ST Gertrude, Hambourg (DE) en 2014; L’ironie et la mort, Palais universitaire, Strasbourg; Vanités, Chambre à Part, Strasbourg en 2005.

Parmi ses expositions collectives, on peut évoquer De fils ou de fibres, Abbaye Saint André – Centre d’art contemporain, Meymac en 2018; A l’intérieur, Musée Tomi Ungerer, Strasbourg en 2016; Hey Acte III, Halle Saint-Pierre, Paris en 2015; Le mur, Maison Rouge – Fondation Antoine de Galbert, Paris en 2014; Les 7 pêchés capitaux, Sélection Madeleine Millot-Durrenberger, Ecole des beaux-Arts, Besançon en 2012. L’exposition Point, à la Galerie No Smoking à Strasbourg en 2011 présentait les œuvres d’Hervé Bohnert et de Laure André en 2011.

Son travail est présent dans différentes collections privées en France, notamment la collection Antoine de Galbert, la collection de la fondation Frances  et la collection Volot.

Texte 
"Pas vraiment photographe ni sculpteur, pas vraiment plasticien, pas du tout dans le système et donc totalement libre, Hervé Bohnert est un de ces artistes intuitifs et spontanés qui œuvrent comme d’autres respirent. Une seconde vie accordée par la ” grande faucheuse ” qui semble s’amuser à tendre ses deux doigts en V au-dessus des têtes, pour un gag triomphant. Si ses sculptures s’échappent de la surface du plan photographique et contiennent un message tragique, caché dans un volume, elles disent cependant la même chose : Vie et mort sont les seules réponses d’un “pile ou face ” que nous lançons chaque matins. Cette accumulation de ” jeux de massacre “prend ici un sens universel, autrement plus signifiant que les angoisses de notre petit nombril."

Texte issu de la publication éditée lors de l’exposition Hervé Bohnert par la Galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch, écrit par le photographe Patrick Bailly Maitre Grand.

Lien externe 

site officiel https://hervebohnert.com

Publications 
Cauchemars du Passé, Musée Alsacien, Strasbourg, 2017 r

Vandals Volume #1 – «History is not over», We are Vandals, édition numérotée, 2015

HEY! modern art & pop culture ACT III, catalogue de l’exposition, commissariat Anne & Julien, 2015 

Hervé Bohnert, texte de Germain Roesz, Galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch, 2013

HEY! #16, revue d’art, 2013

Notes et références 

Naissance en 1967
Sculpteur français du XXe siècle